Hoshi – nome proprio di persona giapponese femminile
 Hoshi – personaggio del manga Arakawa Under the Bridge
 Hoshi – personaggio di Battlestar Galactica
 Hoshi – personaggio di Star Trek